Noss puede referirse a:

 Noss (Devon), Inglaterra
 Noss (Highland), Escocia
 Noss (Mainland Shetland), Islas Shetland, Escocia
 Isla de Noss, Islas Shetland, Escocia
 Adama Noss Traoré, un futbolista malí